Svenska cupen er en årlig fodboldturnering for svenske klubhold. Turneringen er blevet spillet siden 1941.

Sæsoner 
Samtlige klubber i Allsvenskan og Superettan har ret til at deltage i Svenska cupen. Derudover deltager 68 klubber fra øvrige divisioner.

Spillepladser og finalister

Svenske cupmestre

Tv-rettigheder 
Direkte dækning af kampe fra Svenska cupen:
 2001 – 2005: Kanal 5
 2006 - 2011: TV4
 2012 – 2015: SVT

Referencer 

Etableret i 1941
Fodboldturneringer
Cupen